Affonso Risi Junior, nascido em Bragança Paulista, São Paulo, Brasil. Diplomado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie (1972), SP, onde lecionou na década de 1980. É professor no Curso de Arquitetura e Urbanismo do ICET-UNIP, Universidade Paulista, desde 1992 e na Casa do Saber, São Paulo, a partir de 2008.

Desenvolveu projetos em parceria com Lolanda Akamine Risi (falecida em 1982), José Mario Nogueira, José Borelli Neto, Edson Elito, Leo Tomchinsky e Reinaldo Cabral.

Tem obras publicadas e participou de exposições no Brasil e Exterior.

Recebeu os prêmios RINO LEVI do IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil) e da 2ª e 6ª BIAs (Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo).

Responsável pelos serviços de arquitetura de conservação e reforma do Mosteiro de São Bento de São Paulo a partir de 1990, comandou os trabalhos de adequação do edifício para a visita do Papa Bento XVI em 2007.

Estudos de música, em paralelo aos de arquitetura, conduziram a grande interesse pela questão compositiva, com destaque ao emprego das chamadas geometrias simbólicas, em especial da Proporção Áurea, presente no traçado regulador dos diversos projetos apresentados.

Premiações 
 RINO LEVI do IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil).
 2ª e 6ª BIAs (Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo).

Principais exposições 
 Centro Cultural São Paulo – 50 Anos da Universidade Mackenzie, exposição com obras de 50 arquitetos ligados à história da instituição – abril/ 2002
 Museu da Casa Brasileira – São Paulo – SP 50 Anos da FAU-Mackenzie - 1996
 IFA – Institut Français d’Architecture - Arquitetos Brasileiros  – Brasil Agency for International Relations  – Galerie d’Actualité – 6bis rue de Tournon Paris (França) – 21 de outubro a 7 de novembro – 1987
 Vertentes - arquitetura e design / interiores brasileiros contemporâneos - Palácio Itamaraty - Brasília-DF - 5/11 a 7/12/2008.
 Arquitetura Brasileira Atual – Centro Cultural São Paulo -1983
 Architectures by São Paulo TUDelft - Technisches Universitat Delft - Holanda - 2002
 Instituto Tomie Ohtake – São Paulo – SP - Arquitetura 3 Movimentos / Vídeo instalação exposição de inauguração do ITO – novembro/2001
 Bienais de Arquitetura
2ª BIA - Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo - 1993
3 ª BIA (Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo) - 1997
4º BIA)Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo) 1999
5ª BIA (Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo)  2003
6ª BIA (Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo) - 2005
Bienal de Arquitectura de Buenos Aires – (Argentina) – CAYC (Centro de Arte y Comunicación) – Centro Cultural de Buenos Aires – novembro – 1987
Fundação Bienal de São Paulo - Exposição Tradição e Ruptura – Arquitetura - IAB Parque do Ibirapuera – São Paulo – SP - 19 de novembro a 31 de janeiro de 1985
 Exposiçoes IAB
IAB-SP – Exposição Premiações do IAB SP (1967 a 2000)
IAB–SP - A produção dos arquitetos paulistas na década de 80 – 1991
 Arquitetos Brasileiros  - BAIR - 1988
Bordeaux (França) – janeiro
Bruxelas (Bélgica) - fevereiro
Barcelona (Espanha) - março
Dortmund (Alemanha) - outubro
Frankfurt (Alemanha) - novembro

Bibliografia 
 A Casa de Barro - Residência dos Missionários Claretianos Batatais - SP- Vv.Aa - org. Pe. Luiz Claudemir Botteon
Livro e DVD - Editora Ave Maria - São Paulo - SP - 2011
 Brasil - Arquiteturas após 1950 - Ruth Verde Zein e Maria Alice Junqueira Bastos - Editora Perspectiva - São Paulo - SP - 2010
 Architectures Contemporaines: Brésil - Renato Anelli - Actes Sud - Arles - França - 2009
 ArqBr Arquitetura Brasil 500 Anos 2º volume - org. Roberto Montezuma - Universidade Federal de Pernambuco - Recife / Década de 80 - Marcelo Suzuki
 Architettura contemporanea in Brasile - Renato Anelli - Federico Motta Editore (Milão/Itália) - 2008
 Pós-Brasília – Rumos da Arquitetura Brasileira - Maria Alice Junqueira Bastos - Editora Perspectiva - 2003
 Revista de Cultura Brasileña - Madri - Espanha - Bruno Roberto Padovano – Arquitectura contemporanea en Brasil: que há ocurrido después de Brasília? - 1998
 Revista Projeto-Design 212 - Arco Editorial – Mônica Junqueira de Camargo – 50 anos da FAU-Mackenzie - 1997
 Revista AU – Arquitetura e Urbanismo 46 - Ed.Pini – Cecília Rodrigues dos Santos – Risi Tomchinsky Arquitetos Associados: o contextualismo na prática - 1997
 Folha de S.Paulo - Ilustrada (última capa) – Affonso Risi Junior: Barroco mineiro marca igreja no Brasil / Batatais incorpora tradição - 16/07/1992
 Arquitetura no Brasil/Anos 80 - Projeto Editores Associados – Hugo Segawa, Cecília Rodrigues dos Santos e Ruth Verde Zein – Região Sudeste - 1990
 Revista Projeto – 137 - Arquitetura religiosa – Antonio Carlos Sant’Anna Jr, Esther Stiller e Gilberto Franco - 1990
 Arquitetos Brasileiros - Catálogo da exposição no IFA – Institut Français d’Architecture – Paris - 1987
 CAYC - Arquitetura Brasileira - catálogo da exposição  - BA 87 – Bienal de Arquitectura de Buenos Aires - 1987
 Revista AU –Arquitetura Urbanismo 4 - Bruno Roberto Padovano - A arquitetura brasileira em busca de novos caminhos (um seminário em questão) 1986
 Revista Casa Vogue- Brasil / 10/2 – Uma casa inspirada - 1986
 SUMMA – 212 - Buenos Aires – Argentina - Arquitectura em Iberoamérica - Marina Waisman - Servicio de novedades – Dos aspectos de la arquitectura em América Latina - 1986
 Revista Projeto 61 - Premiação IAB/SP Residência dos Padres Claretianos - Ruth Verde Zein
 Revista Projeto Design 245 Julho 2000
 Revista Finestra 21 - Abril 2000
 CASA OGUY - Arquitetura Moderna na Cidade de Santo André - Estúdio Brasileiro 2005
 CD-ROM editado pela Embaixada do Brasil no Canadá, com apoio do Canadian Centre for Architecture, com matéria sobre Arquitetura Brasileira - 2003
 Revista Projeto-Design 251 – Arco Editorial  - Arquitetura Brasileira nos anos 90 – Escolas - 2001
 Revista Concreto – Ensino, Pesquisa e Realizações – VvAa – IBRACON - Vol 1 O concreto na arquitetura brasileira (Maria Fernanda Pereira e Ricardo dos Santos Arnaldo de Alencar)- 2005
 Revista Projeto-Design 284 – Arco Editorial – Fernando Serapião - 2003
 OCA Arquitetura no Brasil, vol 1 - Victoria Books 2004
 Revista Casa&Construção nº21 - Editora Escala 2005
 Revista Casa& Construção nº25 - Editora Escala 2005
 O Estado de S. Paulo - Suplemento Casa 2007
 Casa&Construção nº 39 - Editora Escala 2008
 Revista Projeto Design 254 (abril 2001)
 OCA Arquitetura no Brasil vol2
 Revista Casa&Construção/nº19 Editora Escala. (janeiro 2007)
 Revista Casa&Construção/nº24 Editora Escala (junho 2007)
 Revista Arquitetura & Construção Editora Abril Márcia Carini –(março 2003)
 Revista Casa&Construção/nº38 Editora Escala (outubro 2008)
 Revista Casa e Construção nº30 Editora Escala
 Revista Arquitetura&Construção - Ano14/2 - fevereiro de 1998
 Revista Arquitetura&Construção - Soluções Práticas / Ed.12 / pag.44/45 / 2006
 Villa in Nature - World New House Design (Lifestyle of health and sustainability) Hi-design International Publishing - Hong-Kong - China - 2001
 Casa Living / Seul-Coreia do Sul / World / Fevereiro.2010
 E Housing-Total Inteior Monthly Magazine / Seul-Coreia do Sul / Space 04 / Abril.2010
 Ask Magazine / Cairo - Egito / Infusing Rua Alabarda with engineered energy / Nader Ramadan / Abril.2010
 Revista Arquitetura&Construção/Editora Abril / Lição de equilíbrio / Danilo Costa / Eliane Medina / Abril.2010 / São Paulo
 OCA Arquitetura no Brasil - Vol. 5 - CASAS - Vv.Aa./maio de 2009 / pag. 38 a 43
 The Bund - Life / Xangai - China - maio de 2009 / capa e pag. c24 e c25
 Revista Salas & Livings - OnLine Editora - ano 9 / num. 32 / pag. 52 a 55
 Vertentes: arquitetura e design / interiores brasileiros contemporâneos - MAB/FAAP/ Vv.Aa./ novembro de 2008 / pag.18
 Revista AU - arquitetura e urbanismo - 46 - Fev/Mar - 1993 - Cecília Rodrigues dos Santos
 Revista AU - arquitetura e urbanismo - 74 - Out/Nov - 1997 - Casas do Brasil 22 - Alessandro Castroviejo Ribeiro
 Revista Projeto Design 195 – Abril-1996 - texto de Guilherme Mazza Dourado
 Boletim dos Oblatos MSB-SP –Set/Outubro 1997 – D.Abade Isidoro de Oliveira Preto, OSB
 A Verdade julho/agosto 1997 – Eduardo Carvalho Monteiro
 Revista Projeto-Design 251 – Arco Editorial - Arquitetura Brasileira nos anos 90 - Edifícios religiosos -2001
 Revista Projeto-Design 310 – Premiação da 6ª BIA
 Revista AU arquitetura e urbanismo 46 - Editora PINI - Cecília Rodrigues dos Santos - Fev. Mar - 1993
 Revista Projeto Design 255 - 2001
 Revista Projeto109 - 04/1988
 Revista AU Arquitetura e Urbanismo 46 - 02/03 - 1993 - texto de Cecília Rodrigues dos Santos

Ligações externas 
 https://www.affonsorisi.com.br/home.php
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arquitetos do estado de São Paulo
Naturais de Bragança Paulista
Alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie